Лихачёв, Михаил Викторович (род. 1978) — главный тренер сборной России по пляжному футболу.
 Лихачёв, Михаил Иванович (1919—1997) — народный художник РСФСР
 Лихачёв, Михаил Павлович (1901—1937) — коми-пермяцкий советский писатель.
 Лихачёв, Михаил Тимофеевич (1913—1954) — заместитель начальника Следственной части по особо важным делам МГБ СССР, полковник госбезопасности.